|}

Die Bahnstrecke Warszawa–Poznań ist eine Eisenbahnstrecke in der Mitte und im Westen Polens. Die zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn, deren zentraler Abschnitt erst 1921 eingeweiht wurde, ist eine der wichtigsten Verbindungen von der polnischen Hauptstadt in den Westen des Landes. Sie ist Bestandteil der Eisenbahnachse zwischen Warschau und Berlin und bildet zusammen mit der Bahnstrecke Frankfurt (Oder)–Poznań die 475 Kilometer lange PKP-Strecke Nr. 3.

Verlauf 
Die Strecke beginnt in der Hauptstadt Warschau am Fernverkehrsbahnhof Warszawa Zachodnia, an dem unter anderem auch die Bahnstrecke Warszawa–Katowice, die frühere Warschau-Wiener Eisenbahn, beginnt, und verläuft westwärts in der Lowicko -Błońska-Ebene.

Bei Sochaczew (km 54,315) mit seinem Fernverkehrsbahnhof biegt die Strecke in der weiten Niederung der Bzura südwestwärts ab. Hier ist der Anfang der Museumsschmalspurbahn Sochaczew–Wyszogród. Weiter geht es nach Łowicz Główny (km 80,649), den Endpunkt der Bahnstrecke Skierniewice–Łowicz und Übergangspunkt zur Bahnstrecke Bednary–Łódź.

Wieder Richtung Westen wird in der Kutno-Ebene Kutno (km 125,903), Endpunkt der Bahnstrecke Łódź–Kutno und Beginn der Bahnstrecke Kutno–Piła und der Bahnstrecke Kutno–Brodnica, erreicht. 

Westlich davon erfolgt die niveaufreie Kreuzung mit der Bahnstrecke Chorzów–Tczew, der früheren Kohlenmagistrale, hernach wird der Fernverkehrsbahnhof Koło (km 175,657), bereits im Warthetal, erschlossen. Hier befand sich seinerzeit der Übergang zur Schmalspurbahn Sompolno–Dąbie Kolskie. 

Nach Konin (km 204,496), ehemaliger Beginn der Bahnstrecke Konin–Kazimierz Biskupi und früherer Endpunkt der Schmalspurbahn Gniezno–Konin, wird das Wartehtal wieder nordwärts verlassen und über die Wrzesińska-Ebene Richtung Nordwesten zunächst Września (Wreschen Stsbf) an der Bahnstrecke Oleśnica–Chojniceerreicht, wobei der Bahnhof Września auch umfahren werden kann. 

Am Ostrand Posens befindet sich Swarzędz (Schwersenz; km 291,618), wo es Verbindungsstrecken zur Bahnstrecke Poznań Krzesiny–Kobylnica gibt. Schließlich ist Posen im Warthetal erreicht. Am Bahnhof Poznań Wschód (Glowno; km 298,997) trifft die Strecke auf die Strecken aus Thorn und Bromberg, am Bahnhof Poznań Główny (Posen Hbf; km 304,656) auf die Strecken aus Stettin, Schneidemühl, Kreuzburg und Breslau sowie auf die Fortführung der Strecke 3 nach Frankfurt (Oder).

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend zweigleisig und mit 3000 Volt Gleichspannung elektrifiziert.

Für 160 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit ist die Strecke zwischen den Kilometerpunkten 12,200 und 21,000, 27,200 und 53,100, 70,300 und 75,400, 82,600 und 124,500, 130,600 und 174,500 (auf dem zweiten Gleis nicht durchgängig), 177,100 und 199,300 (ebenso), 206,100 und 231,280 (nur ein Gleis) und 232,450 und 290,850 ausgebaut. Auch dazwischen darf überwiegend mit mindestens 120 Kilometern pro Stunde Höchstgeschwindigkeit gefahren werden.

Geschichte

Bahnbau im geteilten Polen 

Eine erste indirekte Bahnverbindung zwischen Berlin und Warschau war schon 1848 geknüpft worden. Sie machte einen großen Umweg über Oberschlesien, führte sogar wenige Kilometer durch das österreichische Kronland Galizien. Sie führte über die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn, die Oberschlesische Eisenbahn, die Krakau-Oberschlesische Eisenbahn und die Warschau-Wiener Eisenbahn. 

1863 wurde eine deutlich kürzere Route geschaffen mit der Verbindung zwischen Bromberg (Bydgoszcz) an der Preußischen Ostbahn und Łowicz, das an einer Zweigstrecke der Warschau-Wiener Bahn von Skierniewice aus lag. Die Grenzübergangsstelle lag in Alexandrowo. Die Strecke band auf preußischer Seite Thorn (Toruń) mit ein, auf russischer Włocławek.

Eine direkte Verbindung von Berlin nach Posen entstand mit der 1870 eröffneten Bahnstrecke Frankfurt (Oder)–Poznań.

1888 bauten die Preußischen Staatsbahnen eine Strecke von Posen über Wreschen (poln. Września) nach Stralkowo, die aber keine Verbindung über die russische Grenze hatte. Dadurch hatte die Strecke jahrzehntelang nur lokale Bedeutung. 1905 verkehrten fünf Personenzugpaare über die Strecke, ein weiteres bis Wreschen. 

1902 wurde im russischen „Weichselgebiet“ eine Bahnstrecke von Warschau über Łowicz nach Łódź und Kalisz in russischer 1524-mm-Spur eröffnet, auf der die Entfernung von Warschau nach Łowicz kürzer war als auf der Normalspurstrecke über Skierniewice. Für Züge aus Posen und Berlin steht diese Strecke erst seit der Umspurung nach Ende der russischen Herrschaft zur Verfügung. Im Jahre 1905 gab es täglich zwei Verbindungen von Berlin über die Preußische Ostbahn und Thorn nach Warschau; eine davon führte auch Kurswagen, die über Frankfurt (Oder) und Posen fuhren. Über Frankfurt verkehrte auch einmal wöchentlich der Luxuszug Nord-Express von Berlin nach Warschau.

Zwischen den Weltkriegen 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde durch den Friedensvertrag von Versailles das Gebiet um Posen, die historische Region Großpolen, Teil des wieder entstandenen Staates Polen.

Dieser schuf 1921 nach kurzer Bauzeit die bis dahin fehlende direkte Verbindung zwischen Warschau und Poznań durch Bau der Strecke von Kutno, das an der Strecke Łowicz–Toruń lag, über Konin nach Strzałkowo, unter Verwendung von Material des zweiten Gleises der Warschau-Petersburger Eisenbahn.

Baugeschichtlich bestand die Verbindung von Warszawa nach Poznań 1921 aus vier verschiedenen Teilen:
 Warszawa–Łowicz – 1902 als Teil der Strecke Warszawa–Łódź in 1524-mm-Spur eröffnet, ab 1918 umgespurt,
 Łowicz–Kutno – 1861 als Teil der Strecke Łowicz–Alexandrowo–Thorn (Verbindung Warschau–Bromberg) eröffnet,
 Kutno–Strzałkowo – Neubaustrecke 1921,
 Poznań–Strzałkowo – 1888 als preußische Stichbahn zur russischen Grenze eröffnet.

Züge, die Warschau in Ost-West-Richtung durchquerten, mussten lange Zeit weite Umwege über Verbindungsstrecken im Norden der Stadt nehmen.
1933 ging die „Linia średnicowa“ in Warschau in Betrieb, mit der die Stadt direkt in Ost-West-Richtung passiert werden konnte. Bestandteil der Strecke war eine neue Brücke über die Weichsel und ein Tunnel unter der Innenstadt. 1936 wurde die Strecke elektrifiziert. An der Strecke ging zunächst provisorisch ein neuer unterirdischer Hauptbahnhof (Dworzec Główny) etwas östlich des heutigen Bahnhofs Warszawa Centralna in Betrieb. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Bauarbeiten eingestellt. Wie weite Teile der Stadt wurden auch der Hauptbahnhof und die Bahnstrecke durch Warschau 1944 durch deutsche Truppen zerstört.

Nach 1945 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand zunächst ein provisorischer neuer Hauptbahnhof in Warschau, der Bahnhof Warszawa Główna, ein Kopfbahnhof westlich der Innenstadt. Zwischen 1959 und 1964 wurde die Strecke elektrifiziert. 1967 ging die wiedererbaute Innenstadtdurchquerung zunächst provisorisch wieder in Betrieb, 1975 wurde dort der neue unterirdische Bahnhof Warszawa Centralna eröffnet. 1977 entstand eine Neubaustrecke, mit der der Bahnhof von Września umgangen wird.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)
 130 lat linii kolejowej Frankfurt–Świebodzin–Poznań (auch Information zu Posen–Warschau) (polnisch)

Einzelnachweise 

Warszawa–Poznan
Warszawa–Poznan
Warszawa–Poznan